Појам Еуридика може да се односи на:

 Еуридика (митологија), нимфа и Орфејова жена
 Еуридика (ТВ филм), југословенски ТВ филм из 1967. године
 Клеопатра Еуридика, пета супруга краља Филипа II
 Еуридика II Македонска, супруга Филипа III Архилеја